Per Månsson kan syfta på bland andra:

* Per Månsson (1873–1959), svensk bildhuggare och konservator
 Per Månsson (1876–1961), svensk allmogemålare
 Per Månsson (1896–1949), svensk målare och konsthantverkare